

Населені пункти та їхні частини

 Ґліниця — село в гміні Жуковіце Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґліниця — село в гміні Йорданув-Шльонський Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґліниця — село в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Ґліниця — село в гміні Цясна Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Ґліниця — частина міста Єдліна-Здруй в Валбжиському повіті Нижньосілезького воєводства
 Ґліниця — частина села Нарва (Нарев) у гміні Нарва Гайнівського повіту Підляського воєводства

Примітки